De UEFA Cupfinale van het seizoen 2003/04 was de 33e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Spaanse Valencia nam het op tegen het Franse Olympique Marseille. De Spanjaarden haalden het met 2-0. De Argentijnse verdediger Roberto Ayala werd na afloop verkozen tot "Man van de Match".

Wedstrijdverslag
Terwijl Olympique Marseille er geen ideale voorbereiding had opzitten, verzekerde Valencia zich van de Spaanse landstitel. De Spanjaarden waren in theorie dan ook favoriet voor de finale. Die favorietenrol maakten ze ook waar. Het team van trainer Rafael Benítez eiste de bal op, hoewel dat aanvankelijk geen doelpunten opleverde. Pas in de 45e minuut sloeg Valencia toe. Curro Torres stuurde Mista diep en die werd neergehaald door Fabien Barthez. De Franse doelman kreeg rood en Valencia mocht een strafschop omzetten. Aanvallende middenvelder Camel Meriem werd opgeofferd om reservedoelman Jérémy Gavanon te kunnen inbrengen. Vicente zette de penalty in de extra tijd van de eerst helft om: 1-0.

Ook na de rust eiste Valencia de bal op. Marseille, nu met 10 spelers, kon geen vuist maken. Na 58 minuten bracht Vicente de bal van op links voor het doel, waar Mista de voorzet makkelijk afrondde. Marseille probeerde nog enkele keren te dreigen, maar de voorsprong van de Spanjaarden kwam nooit in gevaar.

Amedeo Carboni, de Italiaanse linksachter van Valencia, werd de oudste speler die een Europese finale won. Hij was 39 jaar en 43 dagen oud.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 2003/04
 UEFA Intertoto Cup 2003

2004
Europacupvoetbal 2003/04
UEFA
Olympique de Marseille
Valencia CF
Sportevenement in Göteborg